CFVE, sigle de quatre lettres, peut faire référence à :
 Chemin de fer de la vallée de l'Eure ;
 Compagnie des Chemins de fer à voie étroite, ancêtre de la Société de transports de l'agglomération stéphanoise (STAS).